Cristian Martínez (piłkarz z Andory) (ur. w 1989) – grał w klubie FC Andorra oraz w reprezentacji Andory
 Christian Martínez (piłkarz chilijski) (ur. w 1983) – grał w klubie Universidad de Chile oraz w narodowej reprezentacji Chile
 Christian Martínez Cedillo (ur. w 1979) – grał w klubach America, Puebla, San Luis, CF Monterrey, Indios, Estudiantes Tecos oraz w narodowej reprezentacji Meksyku
 Christian Martínez (piłkarz urugwajski) (ur. w 1980) – grał w klubach Huracan Buceo, Rocha i Fénix.
 Christian Samir Martínez (ur. w 1990) – piłkarz z Hondurasu, gracz klubów Peñarol i Real Espana
 Cristian Martínez Borja (ur. w 1988) – piłkarz kolumbijski, grał w klubach Patriotas, Internacional, Mogi Mirim, Guaratinguetá, Caxias do Sul, Flamengo i Crvena Zezda
 Christian Omar Martínez – piłkarz paragwajski grający w klubie 3 de Febrero

es:Cristian Martínez